Красилівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Красилівська волость — Старокостянтинівського повіту Волинської губернії;
 Красилівська волость — Таращанського повіту Київської губернії.